Риф — пасмо підводних або невисоких надводних скель на мілководді, наприклад, коралові рифи.
 Риф — поперечний ряд отворів або петель на вітрилі, через які просувають мотузку, щоб під час сильного вітру зменшити площу вітрила (Брати риф — зменшувати площу вітрила).
 Риф — спосіб мелодійної техніки року і джазу, особливо характерний для свінгу, багаторазово повторювана групою інструментів коротка мелодійна фраза.